Иецава — село в Бауском районе Латвии.
 Иецава (река) — река в Латвии.
 Иецава (станция) — железнодорожная станция в Иецавском крае Латвии.